Basiprionota — род жуков из трибы Basiprionotini подсемейства щитоносок.

Описание 
Щитки средние, широкие и несколько плоские, овальные, глянцевые, часто коричневато-желтые , часто с черными пятнами. Голова маленькая, переднеспинка и крылья округлые. Передние углы переднеспинки выдвигаются перед головой и закруглены. Усики довольно тонкие, значительно длиннее головы с переднеспинкой.

Биология 
Как личинки, так и взрослые жуки живут на растениях и питаются ими.

Ареал 
Род широко распространен в Юго-Восточной Азии.

Классификация 
В род включают 64 вида:

 Род Basiprionota Chevrolat, 1836
 Basiprionota amboinica (Spaeth, 1925)
 Basiprionota amitina (Spaeth, 1932)
 Basiprionota andrewesi (Вайзе,, 1897)
 Basiprionota angusta (Spaeth, 1914)
Basiprionota animosa (Spaeth, 1926)
 Basiprionota atricornis (Spaeth, 1912)
 Basiprionota bakeri (Spaeth, 1925)
 Basiprionota bimaculata (Thunberg, 1789)
 Basiprionota bisignata (Boheman, 1862)
 Basiprionota ceramensis (Spaeth, 1925)
 Basiprionota cerata (Spaeth, 1925)
 Basiprionota chinensis (Fabricius, 1798)
 Basiprionota decemmaculata (Boheman, 1850)
 Basiprionota decempustulata (Boheman, 1850)
 Basiprionota decemstillata (Boheman, 1856)
 Basiprionota encausta (Spaeth, 1925)
 Basiprionota flavicornis Borowiec, 1993
 Basiprionota gibbifera (Spaeth, 1925)
 Basiprionota gibbosa (Baly, 1863)
 Basiprionota gressitti Medvedev, 1957
 Basiprionota immaculata (Wagener, 1881)
 Basiprionota impacata (Spaeth, 1925)
 Basiprionota joloana (Spaeth, 1925)
 Basiprionota laotica (Spaeth, 1933)
 Basiprionota lata Chen & Zia, 1964
 Basiprionota latissima (Wagener, 1881)
 Basiprionota lomholdti Borowiec, 1990
 Basiprionota maerkeli (Boheman, 1850)
 Basiprionota morigera (Spaeth, 1925)
 Basiprionota multiplagiata (Wagener, 1881)
 Basiprionota multipunctata (Gressitt, 1938)
 Basiprionota nigricollis (Вайзе,, 1897)
 Basiprionota octomaculata (Boheman, 1850)
 Basiprionota octonotata (Fabricius, 1787)
 Basiprionota octopunctata (Fabricius, 1787)
 Basiprionota octopustulata (Boheman, 1856)
 Basiprionota omeia Chen & Zia, 1964
 Basiprionota opima (Spaeth, 1925)
 Basiprionota palawanica (Вайзе,, 1913)
 Basiprionota patkoiensis (Spaeth, 1926)
 Basiprionota privigna (Boheman, 1862)
 Basiprionota prognata (Spaeth, 1925)
 Basiprionota pudica (Spaeth, 1925)
 Basiprionota puellaris (Spaeth, 1925)
 Basiprionota quadriimpressa (Boheman, 1850)
 Basiprionota ramigera (Boheman, 1862)
 Basiprionota rugosipennis (Spaeth, 1901)
 Basiprionota sarawacensis (Spaeth, 1912)
 Basiprionota scheerpeltzi (Spaeth, 1925)
 Basiprionota schultzei (Вайзе,, 1908)
 Basiprionota secreta (Spaeth, 1925)
 Basiprionota sexmaculata (Boheman, 1850)

 Basiprionota sinuata (Olivier, 1790)
 Basiprionota sospes (Spaeth, 1925)
 Basiprionota subopaca (Spaeth, 1925)
 Basiprionota sulana (Spaeth, 1925)
 Basiprionota sumatrana (Weise, 1912)
 Basiprionota sumba Borowiec, 2006
 Basiprionota tibetana (Spaeth, 1914)
 Basiprionota timorensis (Spaeth, 1925)
 Basiprionota trux (Spaeth, 1925)
 Basiprionota vicina (Spaeth, 1925)
 Basiprionota westermanni (Mannerheim, 1844)
 Basiprionota whitei (Boheman, 1856)

Примечания 

Щитоноски
Роды жесткокрылых